Assistent kan  syfta på.

 Assistent Original – en klassisk hushållsmaskin, se Electrolux Assistent
 Electrolux Assistent – ett varumärke för hushållsmaskiner från Electrolux
 Webbassistent – en automatiserad, interaktiv fråga-svar-funktion på en webbplats

Yrken 
 Elevassistent – en person som är anställd i syfte att hjälpa en eller flera elever
 Forskarassistent – en tidigare fyra- eller femårig universitetstjänst
 Laboratorieassistent – sjukvårdspersonal som utför diagnostiska kemiska analyser av olika kroppsvätskor
 Medicinsk assistent – utför aterkommande kliniska och administrativa uppgifter under ledning av en läkare
 Personlig assistent – den person som tillhandahåler en av de nio stöd- och serviceinsatser som finns i LSS
 Administrativ assistent – hjälper med kontorsgöromål

Se även 
 Biträde